Spathosternum är ett släkte av insekter. Spathosternum ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräshoppor
Spathosternum